Benson puede referirse a:

Personas 

 Amber Nicole Benson, actriz, directora y guionista estadounidense.
 Ambrosius Benson (h. 1490-1500 – 1550), pintor flamenco de presumible origen italiano.
 Ashley Victoria Benson, modelo y actriz de cine y televisión estadounidense.
 Benson Simphiwe Mhlongo, futbolista internacional sudafricano.
 Brendan Benson, músico y cantante estadounidense.
 Bruce Benson, economista académico estadounidense.
 Constantine Walter Benson, ornitólogo británico.
 Edward Frederic Benson (1867 - 1940), novelista, biógrafo y escritor de cuentos de terror inglés.
 Ezra Taft Benson (1899 - 1994), religioso estadounidense.
 Francis Robert Benson (1858 – 1939), actor y director teatral británico.
 George Benson, guitarrista estadounidense de jazz.
 Howard Benson, productor musical e ingeniero aeroespacial estadounidense.
 James Benson Irwin (1930 - 1991), astronauta estadounidense.
 Lyman David Benson (1909 - 1993), botánico estadounidense.
 Michael Kent Benson, exjugador estadounidense de baloncesto.
 Raymond Benson, escritor estadounidense.
 Rhian Benson, cantante de neo soul y sophisti-pop nacida en Ghana.
 Robert Hugh Benson (1871 - 1914), sacerdote y escritor británico.
 Jodi Benson, actriz estadounidense

Lugares 
Canadá
 Benson No. 35, un municipio rural en la provincia de Saskatchewan.
 Benson, una aldea en la provincia anterior.

Inglaterra
 Benson, una parroquia civil y un pueblo en el condado de Oxfordshire.

Estados Unidos
 Benson, una ciudad en el estado de Arizona.
 Benson, un pueblo en el estado de Carolina del Norte.
 el condado de Benson, en el estado de Dakota del Norte.
 Benson, una villa en el estado de Illinois.
 Benson, un municipio en el estado de Minnesota.
 Benson, una ciudad en el estado anterior.
 Benson, un pueblo en el estado de Nueva York.
 Benson, un distrito municipal en el estado de Pensilvania.
 Benson, un lugar designado por el censo en el estado de Utah.
 Benson, un pueblo en el estado de Vermont.
 Benson, un lugar designado por el censo en el estado anterior.

Otros 

 Benson Records, compañía discográfica cristiana de EE.UU.
 Benson & Hedges, marca británica de cigarrillos.
 El Crimen de Benson, novela de S.S. Van Dine.
 Benson (pez), carpa famosa.